Maršov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Maršov, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Maršov u Úpice, Gemeinde im Okres Trutnov
Maršov, Ortsteil von Krupka, Okres Teplice
Maršov, Ortsteil von Malšice, Okres Tábor
Maršov, Ortsteil von Studená u Telče, Okres Jindřichův Hradec
Maršov, Ortsteil von Uherský Brod, Okres Uherské Hradiště
Maršov nad Metují, Ortsteil von Velké Petrovice, Okres Náchod
Maršov II, Katastralbezirk von Svoboda nad Úpou, Okres Trutnov
Maršov III, Katastralbezirk von Horní Maršov, Okres Trutnov

 Dolní Maršov, Ortsteil von Svoboda nad Úpou, Okres Trutnov
 Horní Maršov, Gemeinde im Okres Trutnov